Рутенски или рутенска се може односити на:

 Рутенски Келти, античко племе у древној Галији 
 Рутенски Словени, егзонимски (страни) назив за Источне Словене
 Рутенски језик, вишезначни егзонимски (страни) назив за разне источнословенске језике
 Рутенски обред, назив за католичку варијанту византијског литургијског обреда на црквенословенском језику
 Рутенска гркокатоличка црква, једна од гркокатоличких цркава

Види још
 Рутенија
 Русински